Тимур Магомедов:
 Магомедов, Тимур Гаджиевич (род. 1980) — российский боец ушу, серебряный медалист чемпионата мира (2001).
 Магомедов, Тимур Набиевич (род. 1988) — российский боец ушу, чемпион России (2008).